König David steht für:

 David, israelitischer König im Alten Testament
 König David (Schiff), polnischen Galeone (1623 bis 1630)
 König David (1985), US-amerikanisch Film von Bruce Beresford
 König David, deutscher Titel von Le Roi David, Oratorium von Arthur Honegger (1921)
 König David (Höllental), Aussichtspunkt im Höllental, siehe Höllental (Frankenwald) #Sehenswürdigkeiten
 König David Fundgrube (Johanngeorgenstadt), bergmännische Anlage in Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 King David